Сокорру (, «поміч, допомога») — португальська власна назва.

Топоніми

Сокорру (Бразилія)

Сокорру (Португалія) — парафія.

Див. також 
 Сокорро